Buslijn 195 (Amsterdam-Schiphol)
 Buslijn 195 (Schoonhoven-Utrecht)